Села
 Попівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Попівка — Вінницька область, Липовецький район
 Попівка — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Попівка — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Попівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Попівка — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Попівка — Луганська область, Сватівський район, Білокуракинська селищна громада
 Попівка — Луганська область, Сватівський район, Коломийчиська сільська громада
 Попівка — Луганська область, Сорокинський район
 Попівка — Полтавська область, Кременчуцький район 
 Попівка — Полтавська область, Миргородський район
 Попівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада 
 Попівка — Полтавська область, Полтавський район, Карлівська міська громада
 Попівка — Полтавська область, Полтавський район, Опішнянська селищна громада
 Попівка — Полтавська область, Хорольський район
 Попівка — Сумська область, Великописарівський район
 Попівка — Сумська область, Конотопський район
 Попівка — Сумська область, Краснопільський район
 Попівка — Сумська область, Роменський район
 Попівка — Харківська область, Балаклійський район
 Попівка — Харківська область, Красноградський район
 Попівка — Херсонська область, Генічеський район
 Попівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Попівка — Черкаська область, Канівський район
 Попівка — Черкаська область, Маньківський район
 Попівка — Черкаська область, Смілянський район
 Попівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Попівка — колишня назва села Вишневе Калинівського району Вінницької області
 Попівка — історична назва села Первомайськ Біловодського району Луганської області

Річки 
 Попівка — притока Случі
 Попівка — притока Гнилого Тікичу
 Попівка — притока Маньківки

Див. також 
 Мала Попівка
 Попівці
 Поповка